Matiaško ist der Familienname folgender Personen:
Marek Matiaško (* 1977), slowakischer Biathlet
Miroslav Matiaško (* 1982), slowakischer Biathlet